Myszka Miki (ang. Mickey Mouse, od 2013) – amerykański serial animowany stworzony i wyreżyserowany przez animatora Paula Rudisha, który brał udział w produkcji seriali dla Cartoon Network takich jak Laboratorium Dextera i Atomówki oraz współtwórzył serial Tytan Symbionik wraz z Genndym Tartakovskym. Wyprodukowany przez Disney Television Animation. Serial został wykonany w klasycznym stylu kreskówek z lat 30. oraz osadzony w realistycznych współczesnych tłach.

Światowa premiera serialu miała miejsce 28 czerwca 2013 roku na amerykańskim Disney Channel i jest emitowany do dnia dzisiejszego. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 2 listopada 2013 roku na antenie Disney Channel, a 5 dni później 7 listopada 2013 roku na Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o nowych przygodach Myszki Miki i jego przyjaciół – Myszki Minnie, Kaczora Donalda, Kaczki Daisy, Goofy'ego, psa Pluta oraz Pete'a.

Obsada głosowa 
 Chris Diamantopoulos – Myszka Miki
 Russi Taylor –
 Myszka Minnie,
 Hyzio,
 Dyzio,
 Zyzio
 Bill Farmer –
 Goofy,
 Pluto
 Tony Anselmo – Kaczor Donald
 Tress MacNeille –
 Kaczka Daisy
 Chip,
 Jim Cummings – Pete
 Corey Burton –
 Ludwig Von Drake,
 Dale
 Alan Young – Sknerus McKWacz (2015-2016)
 John Kassir – zwierzaki (2016-)

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria:
 Marek Robaczewski (odc. 1, 16-49),
 Agnieszka Zwolińska,
 Artur Kaczmarski
Dialogi polskie:
 Katarzyna Wojsz (odc. 2, 19, 23, 24)
 Barbara Robaczewska (odc. 28, 33, 46-57),
 Piotr Lenarczyk (odc. 64-65)
Teksty piosenek:
 Barbara Robaczewska (odc. 16-49),
 Marek Robaczewski (odc. 46-57),
 Marian Hemar (odc. 40),
 Hanna Malarowska (odc. 59, 63, 65-68, 72-73, 77, 86, 88, 90, 93)
Kierownictwo muzyczne:
 Agnieszka Tomicka (odc. 16-57),
 Monika Malec
Dźwięk: Łukasz Fober
Produkcja polskiej wersji językowej: DISNEY CHARACTER VOICES INTERNATIONAL, INC.
Udział wzięli:
 Kacper Kuszewski – Myszka Miki
 Beata Wyrąbkiewicz – Myszka Minnie
 Krzysztof Tyniec – Goofy
 Jarosław Boberek – 
 Kaczor Donald,
 śmieciarz (odc. 59)
 Bracia Be (odc. 60)
 Elżbieta Jędrzejewska – Kaczka Daisy
 Marek Robaczewski – 
 Pluto,
 Sknerus McKwacz,
 Rybek (odc. 7),
 hiszpański automat (odc. 7),
 niemiecki automat (odc. 7),
 sęp (odc. 8),
 rybak (odc. 19),
 lekarz (odc. 38)
 sprzedawca (odc. 41)
 Miłogost Reczek – Pete (sezony I-II)
 Jacek Król – Pete (sezony III-V)
 Andrzej Chudy – Ludwig Von Drake
 Lucyna Malec –
 Hyzio,
 Dyzio,
 Zyzio,
 krowa (odc. 47)
 Bożena Furczyk –
 kobieta (odc. 4),
 staruszka (odc. 4),
 recepcjonistka (odc. 11),
 kelnerka (odc. 15)
 Kamil Król –
 hazardzista #2 (odc. 4),
 sprzedawca hot-dogów (odc. 4),
 właściciel basenu (odc. 6)
 Artur Kaczmarski –
 hazardzista #3 (odc. 4),
 komentator (odc. 8),
 automat sklepu akwarystycznego (odc. 9),
 małpy (odc. 10),
 aparat (odc. 10),
 prowadzący (odc. 12),
 właściciel jednej ze stacji kosmicznych (odc. 28),
 Mysz Mortimer (odc. 47)
 Janusz Wituch –
 motorniczy (odc. 19),
 pasażer (odc. 19)
 Paweł Ciołkosz – José Carioca (odc. 22)
 Paweł Szczesny – kibic prosiak (odc. 22)
 Ewa Kania –
 Chip (odc. 28),
 kelnerka (odc. 31),
 stara koza (odc. 59)
 Jarosław Domin –
 Dale (odc. 28),
 dziennikarz (odc. 28)
 Zbigniew Konopka – 
 ksiądz (odc. 31),
 przywódca harleyowców (odc. 46)
 Mikołaj Klimek – 
 szef Goofy’ego (odc. 33),
 Święty Mikołaj (odc. S1)
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Klarabella (odc. 55)
 Wojciech Paszkowski – flaming (część kwestii w odc. 55)
 Agnieszka Zwolińska – zwierzaki (odc. 58)
 Jakub Wieczorek – mucha (odc. 59)
 Joanna Węgrzynowska
 Krzysztof Cybiński
 Sebastian Cybulski
 Kamil Pruban
 Joanna Borer
 Olga Omeljaniec
 Anna Wodzyńska
 Wojciech Chorąży
 Sebastian Cybulski
 Michał Konarski
 Zbigniew Kozłowski
 Jacek Król
 Bartosz Martyna
 Katarzyna Kozak

i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2019
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne o Kaczorze Donaldzie
Seriale telewizyjne o Myszce Miki